Prestacija ili činidba kako se još zove, je svaka pozitivna ili negativna ljudska radnja koju je dužnik na osnovu obligacionog odnosa dužan izvršiti poveriocu. Naziva se još i predmetom obaveze. Ona je objekat obligacionih odnosa. Da bi se neka radnja ili propuštanje smatralo činidbom, mora imati sledeće karakteristike:
 mora biti ljudska radnja
 mora imati imovinski karakter
 mora biti moguća
 mora biti pravno dopuštena
 mora biti određena ili bar odrediva.

Predmet obaveze je ono što čini sadržinu obligacija, ono što iz nje izvire, šta je zaključeno ugovorom. Ugovorna obaveza se sastoji u činjenu, davanju, nečinjenju ili trpljenju. Mora biti moguća, dozvoljena i odrediva. Kad je predmet ugovora neka stvar ona ne mora postojati u trenutku zaključenja. Predmet ugovora može biti i tuđa stvar, dozvoljeno je ugovoriti prodaju tuđe stvari (čl.460. ZOO). Predmet je (dozvoljen) ako nije protivan imperativnim normama, javnom poretku i dobrim običajima (moralu)(čl.49. ZOO). Onaj ko se obaveže da će učiniti nešto što je za njega nemoguće, odgovaraće za štetu|. Ako predmet naknadno postane nemoguć, primjenjuju se pravila o nemogućnosti ispunjenja.| Predmet mora biti određen ili odrediv, u suprotnom nema ugovora. Odrediv je ako sadrži podatke pomoću kojih se može odrediti ili ako su strane ostavile 3.licu da ga odredi. Kada je riječ o cijeni, može i bez određene cijene, ali samo kod ugovora u privredi.

Prestacije se mogu odnositi na:
 davanje (-{dare}-) ili činidbu davanja stvari. Kad se kaže da je sadržaj činidbe dare, tada se pod tim podrazumeva da je dužnik dužan poveriocu pribaviti svojinu ili neko drugo stvarno pravo na stvari
 činjenje (-{facere}-). Pod prestacijom kojoj je sadržaj označen kao ”činjenje” podrazumeva se činidba rada, a to je činidba koja se ispunjava trošenjem radne snage uz pomoć mehaničkih sredstava ili bez njihove pomoći.
 propuštanje (-{non facere}-). Pod propuštanjem se podrazumeva neizvršavanje određenih radnji od strane obveznika koje bi on inače mogao obavljati da se nije protivno obavezao.
 trpljenje (-{pati}-). Pod trpljenjem se podrazumeva nesprečavanje tuđe radnje koju bismo bili ovlašćeni sprečiti da se nismo obavezali trpeti je.

Literatura 
-{
 R.M. Blank (2001). "Welfare Programs, Economics of," International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, pp. 16426–16432, Abstract.
 Sheldon Danziger, Robert Haveman, and Robert Plotnick (1981). "How Income Transfer Programs Affect Work, Savings, and the Income Distribution: A Critical Review," Journal of Economic Literature 19(3), p p. 975-1028.
 R.H. Haveman (2001). "Poverty: Measurement and Analysis," International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, pp. 11917–11924. Abstract.
 Steven N. Durlauf et al., ed. (2008) The New Palgrave Dictionary of Economics, 2nd Edition
 Nadasen, Premilla, Jennifer Mittelstadt, and Marisa Chappell, Welfare in the United States: A History with Documents, 1935–1996. (New York: Routledge, 2009). 241 pp. isbn 978-0-415-98979-4}-

Obligaciono pravo

en:Welfare
it:Benessere
pap:Ònderstant